McVicar ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel McVicar (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 David McVicar (* 1966), schottischer Opernregisseur
 Rob McVicar (* 1982), kanadischer Eishockeytorwart

McVicar bezeichnet ferner
 ein Konzeptalbum nebst Film mit dem The-Who-Sänger Roger Daltrey unter Teilnahme auch anderer Exponenten der Band, siehe Roger Daltrey#McVicar